

Sigle 
PRA est un sigle de trois lettres signifiant notamment :
 Plan de reprise d'activité, c'est la stratégie (plan) permettant d'assurer la remise en service de l'infrastructure et la remise en route des systèmes d'information supportant l'activité d'une organisation (entreprise), en cas de crise majeure ou importante;
 Petite région agricole, un découpage du territoire français résultant du recoupement entre les régions agricoles et les départements.
 Parti du renouveau algérien, un parti politique algérien.
 Personne Responsable des Achats dans une entreprise. Ce terme est couramment utilisé dans les disciplines telles que le marketing.
 Pont RAils dans le monde de la construction
 Période Réfractaire Absolue lors de la transmission de l'influx nerveux suivant une synapse.

Géographie 
 Pra', quartier de Gênes en Italie.
 Le Pra est un fleuve du Ghana.
 La Pra est un défluent de l’Oka, en Russie.